Deep learning, uczenie głębokie – podkategoria uczenia maszynowego (ang. machine learning). Polega na tworzeniu sieci neuronowych, które mają za zadanie udoskonalić m.in. technikę rozpoznawania głosu, przetwarzania języka naturalnego. 

Proces uczenia jest głęboki, ponieważ struktura sztucznych sieci neuronowych składa się z wielu warstw wejściowych, wyjściowych i ukrytych. Każda warstwa zawiera jednostki, które przekształcają dane wejściowe w informacje, których następne warstwy mogą używać do wykonania pewnego zadania predykcyjnego. Dzięki tej strukturze maszyna może uczyć się za pomocą własnego przetwarzania danych. Znajduje również zastosowanie w bioinformatyce i projektowaniu leków.

Uczenie głębokie a uczenie maszynowe 
Deep learning jest poddziedziną uczenia maszynowego. Podstawowym czynnikiem wyróżniającym deep learning jest to, że proces uczenia nie wymaga kontroli człowieka, czyli zachodzi w sposób nienadzorowany.

Przypisy 

Sztuczna inteligencja
Sieci neuronowe